San Pedro de Cartago kan syfta på:

Colombia 

 San Pedro de Cartago (kommun i Colombia), Nariño, 
 Cartago (ort), Cauca,